Seaton – miasto w hrabstwie Devon (Anglia)
 Seaton – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)
 Seaton – miejscowość w hrabstwie East Riding of Yorkshire (Anglia)
 Seaton – wieś w stanie Illinois (USA)
 Seaton – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)
 Seaton – miejscowość w Kornwalii (Anglia)
 Seaton – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Seaton – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)
 Seaton – miejscowość w hrabstwie Rutland (Anglia)
 Seaton Burn – miejscowość w hrabstwie Tyne and Wear (Anglia) 
 Seaton Carew – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia) 
 Seaton Delaval – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia) 
 Seaton Junction – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Seaton Ross – miejscowość w hrabstwie East Riding of Yorkshire (Anglia) 
 Seaton Sluice – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)